Hafnerberg bezeichnet:

 Hafnerberg (Gemeinde Altenmarkt an der Triesting), einen Ort in Niederösterreich
 Hafnerberg (Pass), einen Gebirgspass in Niederösterreich

Siehe auch:

 Wallfahrtskirche Hafnerberg